Lobulomyces är ett släkte av svampar. Lobulomyces ingår i familjen Lobulomycetaceae, ordningen Lobulomycetales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Lobulomyces